Бобровка — посёлок в Белоярском городском округе Свердловской области. Управляется Косулинским сельским советом.

География 
Населённый пункт располагаетсяв левобережье реки и Бобровка в 26 километрах на запад от посёлка Белоярский.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
В посёлке расположен всего один переулок: Норвежский.

Примечания

Литература

Ссылки 
 О Белоярском городском округе 

Населённые пункты Белоярского городского округа